Svoboda kan avse: 

 Radio Svoboda – opereras av Radio Free Europe/Radio Liberty
 Svoboda (dagstidning) – en daglig ukrainskspråkig tidning, publicerad i New Jersey av Ukrainian National Association
 Allukrainska förbundet "Svoboda" – ett nationalistiskt politiskt parti i Ukraina 
 Svoboda Factory Club – byggnad i Moscow
 2559 Svoboda – asteroid
 NK Svoboda – en slovensk fotbollsklubb från Ljubljana

Geografi

Bulgarien 

 Svoboda (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Kameno, 
 Svoboda (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Tjirpan, 
 Svoboda (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska,

Tjeckien 

 Svoboda nad Úpou, ort, Hradec Králové, Okres Trutnov, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar